

События 
 Консулы Флавий Мессий Феб Север и Флавий Иордан.
 Поход Тиудимера за Дунай в земли свевов. Полная победа остроготов. Возвращение Теодериха из Константинополя.
 Зенон — начальник фракийских войск.
 Табгачи разгромили жужаней и Тогон.
 Жужани разграбили Хотан.

Родились 
 Аудофледа — дочь короля франков Хильдерика I и сестра Хлодвига I.
 Буддапалита — индийский философ, буддийский монах.
 Ибба (герцог) — остготский военачальник начала VI века.
 Иоанн I (папа римский).
 Иоанн II (папа римский).
 Карадог Сухорукий — бриттский военачальник и государственный деятель.
 Кинген Достопамятный — король Поуиса.
 Конгар — епископ Сомерсетский.
 Медард Нуайонский — католический и православный святой, епископ Нуайона, святитель.
 Мелю (король Арморики).
 Северин из Септемпеды — святой епископ Септемпеды.
 Теудис — король вестготов.
 Финниан Клонардский — ирландский святой, миссионер, основоположник ирландского монашества.
 Цезарий Арелатский — .

Скончались 
 Аполлинария (преподобная) — христианская святая, жившая в Римской империи в V веке.
 Мор ап Кенеу — правитель королевства Эбрук, государства на территории Старого Севера.
 Солор ап Мор — правитель Керниу.
 Флавий Тавр Селевк Кир — философ и любитель греческого искусства.

См. также